Wolfhound – film statunitense del 2002 diretto da Donovan Kelly e Jim Wynorski.
 Wolfhound – film russo del 2007 diretto da Nikolaj Lebedev.